

Toponyme 
 Lécussan est une commune française, située dans le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées.

Patronyme 
 Joseph Lécussan (1895-1946) : milicien et assassin de Victor Basch.